Le Grupo Desportivo Riopele Vila Nova de Famalicão est un club portugais de football fondé en 1958 et disparu en 1984. Il était basé à Vila Nova de Famalicão.

Historique 

Le club ne fait qu'une seule apparition dans le Championnat du Portugal de football de  division, lors de la saison 1977-1978, où il termine quinzième, avec 6 victoires, 9 matchs nuls et 15 défaites.

Le GD Riopele évolue pour la dernière fois en  division lors de la saison 1983-1984.

Bilan saison par saison

Lien externe 
 

Club de football disparu au Portugal
Club de football fondé en 1958
Club de football disparu en 1984